Evighedstabellen for dansk fodbold er alle kampe, der er spillet i den bedste danske fodboldrække slået sammen til en tabel, så man kan se, hvem der har været bedst gennem tiderne. Sæsonerne fra 1928/1929 til og med efteråret kampe af 2019/2020 er medregnet. Dog er de fem turneringer, der blev spillet under 2. verdenskrig, ikke medregnet, da de foregik som en knock-out-turnering og ikke en liga. 1927/1928 sæsonen er ligeledes ikke medregnet, da den blev annulleret af DBU, da Frem, B 1903 og B.93 endte på samme pointantal - en situation man ikke dengang havde regler for. Knock-out-kampene i forbindelse med Europa-playoff, nedryknings-playoff samt Superliga-playoff, der har været afviklet siden omstruktureringen af Superligaen i sæsonen 2016/2017, er heller ikke medregnet i tabellen.

Tabellen er opdateret til og med efterårshalvsæsonen i sæson 2019/2020.

Denne tabel er sidst opdateret 18. december 2019

Noter 

Fodbold i Danmark